Богоявле́нский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Богоявленский переулок — улица в Москве.
 Богоявленский переулок — прежнее название улицы Володарского в Екатеринбурге.
 Богоявленский переулок — прежнее (до 1920-х годов) название Лазаревского переулка в Кронштадте (Санкт-Петербург).

Украина 
 Богоявленский переулок — улица в Мирнограде.

См. также